Ruby (programski jezik)

Naselja:
 Ruby, Aljaska, SAD
 Ruby, Arizona, SAD